

Топоніми 
 Майя — село в Республіці Саха, Росія

Ім'я 

 Майя — жіноче ім'я
 Майя — українська поп-співачка.
 Майя Бошкович-Стуллі (1922) — хорватський фольклорист.
 Майя Булгакова — (1932—1994) — російська кіноакторка.
 Майя Влощовська (1983) — польська велогонщиця.
 Майя Голенко (1940—1993) — українська бандуристка, співачка.
 Майя Дерен (1917—1961) — американський режисер.
 Майя Кристалінська — радянська співачка.
 Майя Лоуренс (1980) — американська фехтувальниця.
 Майя Манеза (1985) — казахська важкоатлетка.
 Майя Мур — американська баскетболістка.
 Майя Печенюк — українська співачка.
 Майя Плісецька — радянська і російська артистка балету.
 Сюлань Майя — тайванська співачка
 Майя Степанова (1940) — український кінооператор.
 Майя Тірума — латвійська саночниця.

Див. також 
 Мая

Багатозначні терміни
Імена